Борис Терентьевич Примеров (1 июля 1938 — 5 мая 1995) — советский и российский поэт.

Биография 
Родился в Ростовской области, в селе Матвеев Курган. Отец — донской казак, учился в кадетском корпусе, после Октябрьской революции стал офицером Красной армии, позднее был исключён из партии и уволен из армии, участник Великой Отечественной войны. После войны семья переехала в станицу Мечётинскую, где отец устроился работать в колхозе.

Первые публикации Примерова вышли в Ростове-на-Дону. В середине 1960-х приехал в Москву, поступил в Литературный институт со второй попытки. В 1968 году стал членом Союза писателей. В 1971 году окончил Литературный институт.

Автор лирических сборников «Синевой разбуженное слово» (Ростов-на-Дону, 1964); «Стою на земле» («Молодая гвардия», 1964); «Некошеный дождь» («Молодая гвардия», 1967), «Поющее лето» (Библиотека журнала «Огонёк», №13, 1970); «Румянец года» («Советский писатель», 1971), «Весенний гость», «Наедине с родимым небом» (оба — 1972), «Талая заря» («Молодая гвардия», 1974);  «Вечерние луга» («Советская Россия», 1983); «Избранное» («Художественная литература», 1989) и др. 

Был женат на Надежде Васильевне Кондаковой.

После 1992 года перешёл на сторону антиельцинской оппозиции, посещал митинги и шествия. Во время силового разгона Ельциным Верховного Совета был в числе защитников российского парламента. По свидетельству знакомых, Примеров тяжело переживал поражение.

5 мая 1995 года повесился на своей даче в Переделкино, оставив предсмертную записку: «Три дороги на Руси: я выбираю смерть. Меня позвала Юлия Владимировна Друнина… Неохота жить с подонками: Лужковым и Ельциным… Опомнись, народ, и свергни клику… такого не было и не будет на белом свете».

Похоронен на .

Мнения современников 

Примеров был один из тех редких людей, кого Бог поцеловал на творчество.

У него нет ни одной сконструированной, не гармоничной, выдавленной из себя строчки. Слова то парят в воздухе, как орлы, то порхают, как бабочки, переливаясь и создавая яркие образы. Он никогда не был литературен, он всегда был поэтом от земли, он черпал вдохновение в родном воздухе, в родной степи… Его стихи объёмны, шершавы, они благоухают степью и ветром, они родные… Так не напишет пришлец, так можно писать только о родном, о своём. Это та самая непридуманная народная поэзия, то, что называется культурной самобытностью, самостийностью, то, что растёт из народных глубин, что передаётся с молоком матери, что нельзя найти, сделав революцию или завоевав, покорив чужую страну. Такой взгляд, такое ощущение выращиваются веками и бережно передаются по наследству.

Память 
 С 1 июля 1998 года в станице Мечётинской ежегодно проводятся Примеровские чтения и традиционный литературно-музыкальный праздник «Поющее лето», посвящённый памяти Примерова.
 В 1998 году именем поэта была названа  улица на которой жила семья Примеровых в станице Мечётинской.
 В 2003 году Мечётинской станичной библиотеке семейного чтения было присвоено имя Бориса Примерова, там же при участии братьев поэта, его родственников и друзей открыта посвящённая ему комната-музей.

Примечания

Литература 
 Соколкин С. Ю. Падший ангел, отбывший свой срок // Литературная Россия, № 30, 2009.
 Бондаренко В. Г. С открытым сердцем // Завтра, № 10 (28), 12 октября 1999.
 «Высотой своей убит…» // Завтра, № 28 (241), 14 июля 1997.
 Стихотворение «Молитва» // Завтра, март 1994.

Ссылки 

 
 Глушкова Т. М. Чёрноплодная рябина. Осень 1991 года. Памяти Бориса Примерова

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Русские поэты
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Участники обороны «Белого дома» в 1993 году
Ностальгия по СССР
Повесившиеся